Grupa chorób roślin (w nawiasie wywołujące je patogeny):
czarna zgnilizna cyklamena (Thielaviopsis basicola)
czarna zgnilizna diffenbachii (Thielaviopsis basicola)  
czarna zgnilizna groszku pachnącego (Thielaviopsis basicola) 
czarna zgnilizna hiacynta (Sclerotinia bulborum) 
czarna zgnilizna kalanchoe (Thielaviopsis basicola) 
czarna zgnilizna kapustnych (Xanthomonas campestris) 
czarna zgnilizna korzeni dyniowatych (Phomopsis sclerotioides) 
czarna zgnilizna korzeni krotonu (Thielaviopsis basicola) 
czarna zgnilizna korzeni (Thielaviopsis basicola)
czarna zgnilizna korzeni lucerny (Thielaviopsis basicola)  
czarna zgnilizna korzeni soi (Thielaviopsis basicola) 
czarna zgnilizna korzeni truskawki (Globisporangium sp., Pythium sp., Phytophthora cactorum, Leptosphaeria coniothyrium, Thanatephorus cucumeris)
czarna zgnilizna korzeni tytoniu (Thielaviopsis basicola) 
czarna zgnilizna marchwi (Alternaria radicina, Pseudocercosporidium carotae) 
czarna zgnilizna narcyza (Sclerotinia bulborum)
czarna zgnilizna na poinsecji (Thielaviopsis basicola) 
czarna zgnilizna pędów i korzeni pelargonii (Globisporangium splendens) 
czarna zgnilizna szeflery (Thielaviopsis basicola) 
czarna zgnilizna tulipana (Sclerotinia bulborum)  
czarna zgnilizna winorośli (Phyllosticta ampelicida)
czarna zgnilizna zawiązków i pędów dyniowatych (Didymella bryoniae).

Przypisy